Пьеро Бигонджари (15 октября 1914, Наваццио — 7 октября 1997, Флоренция) — итальянский поэт, переводчик.

В 1936 году окончил Университет Флоренции, защитив диссертацию о творчестве поэта Джакомо Леопарди. Впоследствии он преподавал историю итальянской литературы, вскоре став частью литературной группы «флорентийских герметистов» вместе с Марио Луци и Оресте Макри.

Сотрудничал во многих литературных журналах, в том числе в Campo di Marte и Letteratura. После его смерти его вдова передала его библиотеку (6 тысяч томов) в дар библиотеке Сан-Джорджио, где эти тома размещены в специальном зале, названном в честь поэта.

Библиография 
 Ramat, S.. Invito alla lettura di Bigongiari, Milano, Mursia, 1979.
 Donati, R.. L’invito e il divieto. Piero Bigongiari e l’ermeneutica d’arte, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2002 ISBN 88-87048-40-1.
 Noferi, A.. Piero Bigongiari: l’interrogazione infinita. Una lettura di Dove finiscono le tracce, Roma, Bulzoni, 2003 ISBN 9788883198663.
 Pirozzi, C.. Incontrando B. lungo il nastro di Möebius. Dialoghi con Piero Bigongiari, Roma, Bulzoni, 2007 ISBN 978-88-7870-231-8.
 Pirozzi, C.. Piero Bigongiari, Piazza Cavalleggeri 2, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2002 ISBN 88-87048-32-0.

Примечания 

Поэты Италии